Joan Ventosa i Calvell (1879-1959), polític i economista.
 Joan Ventosa i Roig (1883-1961), pedagog i polític.
 Refugi Joan Ventosa i Calvell, refugi de muntanya dins el municipi de la Vall de Boí.